Il singolare del torneo di tennis Knoxville Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristiano Caratti che ha battuto in finale Andy Roddick 3-6, 7-61, 6-4.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (primo turno)
 Bob Bryan (secondo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Xavier Malisse (semifinali)

 Kevin Kim (primo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (Campione)
 Andy Roddick (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoxville Challenger 2000